Longshan ist:
 der Name einer neolithischen Kultur Chinas, siehe Longshan-Kultur;

 der Kreis Longshan (龙山县) im Autonomen Bezirk Xiangxi in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Longshan (Xiangxi)
 der Stadtbezirk Longshan (龙山区) der Stadt Liaoyuan in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Longshan (Liaoyuan)
 die Großgemeinde Longshan (龙山镇) im Kreis Anlong in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Longshan (Anlong)
 die Großgemeinde Longshan (龙山镇) im Kreis Cangxi in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Longshan (Cangxi)
 die Großgemeinde Longshan (龙山镇) der Stadt Danjiangkou in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Longshan (Danjiangkou)
 die Großgemeinde Longshan (龙山镇) im Kreis Fogang in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Longshan (Fogang)
 die Großgemeinde Longshan (龙山镇) im Kreis Gulin in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Longshan (Gulin)
 die Großgemeinde Longshan (龙山镇) im Kreis Guoyang in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Longshan (Guoyang)
 die Großgemeinde Longshan (龙山镇) im Kreis Ju in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Longshan (Ju)
 die Großgemeinde Longshan (龙山镇) im Kreis Longli in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Longshan (Longli)
 die Großgemeinde Longshan (龙山镇) im Kreis Longling in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Longshan (Longling)
 die Großgemeinde Longshan (龙山镇) im Kreis Majiang in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Longshan (Majiang)
 die Großgemeinde Longshan (龙山镇) im Kreis Nanjing in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Longshan (Nanjing)
 die Großgemeinde Longshan (龙山镇) der Stadt Yongkang in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Longshan (Yongkang)
 die Großgemeinde Longshan (龙山镇) im Kreis Youyi in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Longshan (Youyi)
 die Großgemeinde Longshan (龙山镇) im Autonomen Kreis Zhangjiachuan in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Longshan (Zhangjiachuan)
 die Gemeinde Longshan (龙山乡) im Kreis Luoshan in der chinesischen Provinz Henan, siehe Longshan (Luoshan)
 die Gemeinde Longshan (龙山乡) im Stadtbezirk Yinzhou in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Longshan (Yinzhou)
 die Gemeinde Longshan (龙山乡) im Kreis Zizhong in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Longshan (Zizhong)
 die Nationalitätengemeinde Longshan der Manchu (龙山满族乡) in der Stadt Gongzhuling in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Longshan (Gongzhuling)
 das Straßenviertel Longshan (龙山街道) im Kreis Faku in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Longshan (Liaoning)
 das Straßenviertel Longshan (龙山街道) der Stadt Fuqing in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Longshan (Fuqing)
 das Straßenviertel Longshan (龙山街道) der Stadt Haiyang in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Longshan (Haiyang)
 das Straßenviertel Longshan (龙山街道) im Stadtbezirk Huairou in der chinesischen Stadt Peking, siehe Longshan (Huairou)
 das Straßenviertel Longshan (龙山街道) im Kreis Jia in der chinesischen Provinz Henan, siehe Longshan (Jia)
 das Straßenviertel Longshan (龙山街道) im Stadtbezirk Jimo in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Longshan (Jimo)
 das Straßenviertel Longshan (龙山街道) im Stadtbezirk Jiujiang in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Longshan (Jiujiang)
 das Straßenviertel Longshan (龙山街道) der Stadt Linzhou in der chinesischen Provinz Henan, siehe Longshan (Linzhou)
 das Straßenviertel Longshan (龙山街道) im Kreis Qiyang in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Longshan (Qiyang)
 das Straßenviertel Longshan (龙山街道) im Stadtbezirk Shuangta in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Longshan (Shuangta)
 das Straßenviertel Longshan (龙山街道) im Stadtbezirk Yubei der chinesischen Stadt Chongqing, siehe Longshan (Yubei)
 das Straßenviertel Longshan (龙山街道) im Stadtbezirk Zhangqiu in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Longshan (Zhangqiu)
 der Name eines Berges (龙山) in der Stadt Taiyuan der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Longshan-Grotten
 der Name verschiedener Tempel, siehe Longshan-Tempel.